Bierna je název dvou vesnic v Polsku:

 Bierna (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Sulików
 Bierna (Slezské vojvodství) – vesnice ve Slezském vojvodství, část gminy Łodygowice